Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ross Hutchins e Jonathan Marray che hanno battuto in finale James Auckland e Jamie Delgado 65-7, 6-4, [15-13].

Teste di serie 

 James Auckland /  Jamie Delgado (finale)
 Ross Hutchins /  Jonathan Marray (Campioni)

 Jan Mertl /  Jan Vacek (semifinali)
 Adam Chadaj /  Ervin Eleskovic (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2006